Le Mouscron-Estaimpuis Futsal est un club de futsal belge basé à Mouscron et évoluant en  division belge.

Histoire

Palmarès

Effectif

Notes et références

Notes

Références 

Mouscron
Club sportif à Mouscron